Cofactor (biochemie), een molecuul of ion dat nodig is voor het functioneren van een enzym
 Cofactor (lineaire algebra), een bepaalde waarde die voor een element uit een matrix berekend kan worden.

Zie ook
 Factor (doorverwijspagina)